Gunnarsbosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnarsbosjön, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun, 
Gunnarsbosjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (1,92 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn